Lonja lahko pomeni:
Lonja (reka) - reka na Hrvaškem
Lonja, Sisak - naselje na Hrvaškem
Lonjsko polje - polje (ravnina) na Hrvaškem ob reki Lonji